Molinar ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Molinar (* 1965), deutsche Synchronsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Juan Molinar Horcasitas (1955–2015), mexikanischer Politiker
 Miguel Molinar Simondy (1892–1964), mexikanischer Offizier

Molinar ist auch:
 Molinar (Fluss), ein Nebenfluss des Serpis in der spanischen Region Valencia

Siehe auch:
 Molinari
 Molinaro